La ligne d'Oued Tlelat à Béchar est l'une des trois grandes lignes verticales du réseau ferroviaire algérien.
Elle relie Oran à Béchar 648 km au sud depuis 2010 où cette nouvelle ligne a été mise en service à partir de deux lignes datant de la fin du .

Histoire 
Bien que le train est arrivé à Béchar en 1906, le trafic voyageur y a été interrompu dans les années 1980. La ligne actuelle inaugurée en 2010 est de création nouvelle en prolongeant la ligne Oued Tlelat - Redjem Demouche de 115 km pour rejoindre la ligne Arzew - Béchar.

Ligne Sainte Barbe du Tlelat à Crampel 
La première section de 52 km entre Oued Tlelat et Sidi Bel Abbes entre dans le cadre du premier plan ferroviaire de 1857 et ligne d'Oran à Tlemcen mais n'a été concédée qu'en 1874 à la Compagnie de l'Ouest Algérien pour une mise en service le .

La deuxième section de 100 km entre Sidi Bel Abbes et Redjem Demouche (Crampel) entre dans le cadre du second plan ferroviaire de 1879, concédée en 1881 toujours à la Compagnie de l'Ouest Algérien, pour une mise en service en deux étape, le  jusqu'à Sidi Ali Benyoub (Chanzy) sur 31 km et le  à Redjem Demouche sur 69 km.

Ligne d'Arzew à Colomb Béchar 
La section de 128 km entre El Biod et Ain Sefra a été réalisé par la Compagnie franco-algérienne dans le cadre du plongement de la ligne Arzew - Saida. Elle est inaugurée le 28 aout 1887.

La section de 255 km entre Ain Sefra et Béchar a été décidée en 1892. Après la faillite de la Compagnie franco-algérienne, les travaux sont réalisés par les Ponts et Chaussées et livrée en deux parties, jusqu'à Beni Ounif en 1903 pour atteindre Béchar le .

Section nouvelle Ain Sefra - El Biod 
Le nouveau plan ferroviaire des années 1990 a prévu que la desserte de Béchar ne se fera plus par Saïda mais par Sidi Bel Abbes. Pour cela il fallait créer une section de 115 km pour relier les deux lignes préexistantes et moderniser la section entre El Biod et Béchar qui était à voie métrique.

Un appel d'offres pour la réalisation et la modernisation de la ligne à voie normale Mecheria - Bechar sur 360 km est passé en 2003. C'est le groupement ARC composé des entreprises étrangères TSO (France), Siemens (Autriche), Contrack (USA) et algériennes menées par Cosider qui s'est vu attribuer le projet pour en 2004 pour près de 400 millions d'€ et un délai de 38 mois.

Le projet est réceptionné en 2009 et la ligne Oran - Béchar est mise en service le .

Caractéristiques 
Il s'agit d'une ligne à voie unique non électrifiée. Elle compte 15 gares et haltes.

Tracé et Profil 
Cette ligne ne connait pas de relief difficile si ce n'est dans la partie entre Ain Sefra et Beni Ouenif ou elle doit épouser les courbes naturelles des gorges.

Arrêts

Trafic

Oued Tlelat - Tabia 
 6 autorails et 2 trains ordinaires quotidiens relient Oran à Tlemcen en en bifurquant sur la ligne de Tabia à Tlemcen
 2 trains de nuit quotidiens relient Oran à Béchar

Section Tabia - Béchar 
 2 trains de nuit quotidiens relient Oran à Béchar

Vitesse limite 
 Le trajet entre Oued Tlelat et Tabia s'effectue a une moyenne entre 60 et 70 km/h.
 Le trajet entre Tabia et Redjem Demouche s'effectue à une vitesse moyenne située entre 30 et 40 km/h.
 Le trajet entre Redjem Demouche et Mecheria s'effectue à une vitesse moyenne située entre 90 et 100 km/h
 Le trajet  entre Mecheria et Béchar s'effectue à une vitesse moyenne comprise entre 60 et 70 km/h

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des lignes de chemin de fer d'Algérie
 Histoire des chemins de fer algériens

Ligne de chemin de fer en Algérie